A Rolha de Cristal é um romance policial de Maurice Leblanc com aventuras de Arsène Lupin, o ladrão de casaca.

Este romance apareceu em folhetim em Le Journal, de setembro a novembro de 1912. O livro foi lançado logo em seguida. Neste romance Maurice Leblanc se inspirou no célebre Escândalo do Panamá (1892-1893). Ele também utiliza a ideia, do conto A carta roubada de Edgar Allan Poe, de colocar em evidência o objeto que se pretende esconder.

Resumo 
Durante um arrombamento na casa do deputado Daubrecq, um crime é cometido e dois cúmplices de Arsène Lupin são presos pela polícia. Um é culpado do crime, o outro é inocente, mas ambos serão condenados à morte. Lupin vai se dedicar a livrar a vítima de um erro judiciário, mas deverá lutar contra o deputado Daubrecq, chantagista inescrupuloso, que possui um documento comprometedor, dissimulado numa rolha de cristal.

Livros da França
Romances policiais
Livros de 1912